Le nom Servant peut désigner :

 Servant, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne ;
 servant d'autel, jeune garçon qui s'occupe du culte liturgique dans une église.

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .
 Servant, série télévisée américaine diffusée à partir du  sur Apple TV+.

Cinéma 

 The Servant, film britannique de Joseph Losey sorti en 1963 ;
 , titre anglophone de Sluga, film soviétique de Vadim Abdrachitov sorti en 1989 ;
 , titre anglophone de , film sud-coréen de  sorti en 2010.

Musique 

 , groupe de rock chrétien ;
 , groupe de rock londonien ;
 , album du groupe sorti le .

Patronyme 
 Michel Adrien Servant (1885-1949), peintre normand.
 Stéphane Servant (1975-), auteur de littérature jeunesse français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de patronyme